Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (semifinale)
  Alexander Zverev (finale)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Carlos Alcaraz (campione)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)

  Cameron Norrie (terzo turno)
  Jannik Sinner (terzo turno)
  Taylor Fritz (ritirato)
  Hubert Hurkacz (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Reilly Opelka (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

Wildcard 

  Jack Draper (secondo turno)
  Carlos Gimeno Valero (primo turno)

  Andy Murray (terzo turno, ritirato) 
  Lucas Pouille (secondo turno)

Qualificati 

  Kwon Soon-woo (primo turno)
  Dušan Lajović (terzo turno)
  Lorenzo Musetti (terzo turno, ritirato)
  Maxime Cressy (primo turno)

  Hugo Dellien (primo turno) 
  Benoît Paire (primo turno) 
  David Goffin (terzo turno)

Lucky loser 

  Ugo Humbert (primo turno)

Ranking protetto 

  Borna Ćorić (primo turno)

  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2022